Gliński – herb szlachecki
 Glińscy herbu własnego – tatarsko-ruski ród książęcy

osoby o nazwisku Gliński:
 Dyonizy Gliński (1930–2013) – polski dyplomata, pułkownik wywiadu PRL
 Kazimierz Gliński (1850–1920) – polski poeta, dramaturg i powieściopisarz
 Leon Gliński (1870–1918) – polski anatomopatolog
 Michał Gliński (ok. 1470–1534) – kniaź litewski
 Piotr Gliński (ur. 1954) – polski polityk, socjolog
 Robert Gliński (ur. 1952) – polski reżyser filmowy
 Tadeusz Gliński (1933–1993) – polski duchowny katolicki, pallotyn
 Wieńczysław Gliński (1921–2008) – polski aktor
 Wiesław Gliński (1947–2013) – polski lekarz
 Witold Gliński (1925–1983) – polski wojskowy, kontradmirał
 Witold Gliński (1922–2013) – więzień gułagu, organizator ucieczki do Indii